

Geografia 
 El Garraf, una comarca de Catalunya.
 Massís del Garraf, un massís de la comarca del mateix nom.
 Parc Natural del Garraf, un Parc Natural ubicat en aquest massís.
 Torrent de Garraf, curs fluvial de la comarca del Garraf
 Garraf (Sitges), nucli de població del terme municipal de Sitges situat a la costa del massís.
 Priorat de Garraf (Sant Vicenç de Garraf), antic priorat augustinià a Garraf (Sitges), fundat el 1163 per Alfons I
 Port del Garraf, port esportiu de la zona
 Les Costes del Garraf, Carretera C-31 
 Les Roquetes del Garraf, poble del municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf),

Història 
 Complot de Garraf, acció guerrillera frustrada en contra d'Alfons XIII